Seuter bzw. Seutter ist der Familienname folgender Personen:

 Gordian Seuter (15. Jahrhundert-1534), Bürgermeister und Patrizier
 Albrecht Carl Seutter (1722–1762), deutscher Kupferstecher und Kartograph (Sohn von Matthäus Seutter)
 Bartholomäus Seutter (1678–1754), deutscher Maler, Kupferstecher und Verleger
 Carl Friedrich Seutter von Loetzen (1820–1892), deutsch-österreichischer Industrieller und Politiker
 Christoph Lieben-Seutter (* 1964), österreichischer Intendant
 Hans Seutter von Lötzen (1875–1968), deutscher Generalleutnant
 Johann Gottfried Seuter (1717–1800), deutscher Kupferstecher 
 Mang Seuter, siehe Rossarzneibuch
 Matthäus Seutter (1678–1757), deutscher Kartograf, Kupferstecher und Verlagsgründer
 Ruth Seutter von Loetzen (1926–2012), deutsche Schauspielerin

Familie
 Seuter (Familie), deutsche Patrizierfamilie

Siehe auch:
 Seutter von Loetzen